Benetton Group, talijanska tvrtka pretežno odjevnih predmeta s preko 6.000 prodajnih mjesta širom svijeta
 Obitelj Benetton, obitelj odgovorna za nastanak modne marke 
 Benetton Formula, bivša ekipa Formule 1 koji je 2002. dobila ime Renault F1
 Benetton Rugby Treviso, talijanski rugby klub
 Pallacanestro Treviso, talijanski košarkaški klub koji se često naziva Benetton Basket.